Bélier steht für:

 Gaston Bélier (1863–1938), einen französischen Organisten
 Sandrine Bélier (* 1973), eine französische Politikerin, MdEP
 Bélier (Region), eine Region in der Elfenbeinküste

Siehe auch: 
 Belier
 Béliers